Окороково — название населённых пунктов в России:

 Окороково — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Окороково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Окороково — деревня в Одоевском районе Тульской области.